I Campionati del mondo di winter triathlon del 2022 (XXV edizione) si sono tenuti a Sant Julià de Lòria in Andorra, in data 5 febbraio 2022.

Tra gli uomini ha vinto l'italiano Franco Pesavento, mentre la gara femminile è andata alla rappresentante della federazione russa Daria Rogozina.

La gara valida per il titolo di campione del mondo di winter triathlon, nella categoria U23 è andata all'italiano Mattia Tanara, mentre tra le donne alla russa Valeria Kuznetsova.

Si sono aggiudicati il titolo mondiale nella categoria junior rispettivamente il norvegese Henrik Farstadvoll e la norvegese Victoria Nitteberg.

Risultati

Elite uomini

Elite donne

U23 uomini

U23 donne

Junior uomini

Junior donne

Medagliere

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2022
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2022
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2022

2022
Triathlon nel 2022